HKD steht für:
 Flughafen Hakodate in Japan (IATA-Code)
 Hongkong-Dollar, eine Währung 
 Hapkido, eine Kampfkunst
 Hüllkurvendemodulation, eine Auswertemethode 

HKD